

Acronimi 
MILF – acronimo di Mother I'd Like to Fuck, espressione gergale anglofona
MILF – acronimo di Moro Islamic Liberation Front, nome internazionale del Fronte di Liberazione Islamico Moro

Cinema 
MILF – genere pornografico nel quale le attrici protagoniste hanno un'età compresa tra 30 e 50 anni, e relazionano con partner più giovani
MILF – film del 2010 diretto da Scott Wheeler
MILF – film del 2018 diretto da Axelle Laffont

Televisione 
MILF – programma televisivo cileno

Musica 
MILF (Mothers I Like To Fuck) – album del rapper tedesco King Orgasmus One del 2011
M.I.L.F. $ – singolo della cantante statunitense Fergie del 2016

Altri progetti